Pierwszy rząd Ernsta Koerbera
 Drugi rząd Ernsta Koerbera